Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidigerinnen waren Maaike Smit und Esther Vergeer; nur Vergeer nahm erneut teil. Gespielt wurde auf dem Gelände des Olympic Green Tenniszentrum in Peking vom 8. bis 15. September 2008. Insgesamt nahmen 20 Spielerinnen an diesem Wettbewerb teil.

Sieger wurden Korie Homan und Sharon Walraven, die im Endspiel Jiske Griffioen und Esther Vergeer mit 2:6, 7:64 und 6:4 besiegten.

Ergebnisse

Setzliste

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008